Constantine John Phipps, secondo barone Mulgrave (1744-1792) – esploratore inglese e ufficiale della Royal Navy
 Constantine Phipps, I marchese di Normanby (1797-1863) – politico inglese
 Constantine Phipps, III marchese di Normanby (1846-1932) – nobile inglese
 Constantine Phipps, I barone Mulgrave (1722-1775) – nobile irlandese
 Eric Phipps (1875-1945) – diplomatico inglese
 George Phipps, II marchese di Normanby (1819-1890) – politico e governatore britannico
 Grace Phipps (1992) – attrice, cantante e ballerina statunitense
 Harriet Phipps (1841-1922) – nobildonna inglese
 Henry Phipps, I conte di Mulgrave (1755-1831) – militare e politico britannico
 Henry Phipps Jr. (1839-1930) – imprenditore statunitense
 Matthew Phipps Shiel, meglio noto come M. P. Shiel (1865-1947) – scrittore britannico
 Mike Phipps (1947) – ex giocatore di football americano statunitense
 Nick Phipps (1989) – rugbista a 15 australiano
 Prikeba Phipps o anche Keba Phipps (1969) – ex pallavolista statunitense
 Ronald Phipps (...–...) – calciatore inglese, di ruolo attaccante
 Sally Phipps, pseudonimo di Nellie Bernice Bogdon (1911-1978) – attrice statunitense
 William Phipps (1922-2018) – attore statunitense